Buresch-Villa oder Villa Buresch steht für

 Villa Buresch (Hannover), 1856 für den Fabrikanten Friedrich Buresch erbaute, denkmalgeschützte Villa unter der Adresse Von-Alten-Allee 6 im hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte
 Villa Buresch (Groß-Enzersdorf), 1930 von dem Architekten Clemens Holzmeister errichtetes Gebäude unter der Adresse Kaiser-Franz-Josef-Straße 6